Lara Stalder (née le  à Lucerne en Suisse) est une joueuse suisse de hockey sur glace évoluant dans la ligue féminine élite en tant que défenseure ou attaquante. Elle remporte une médaille de bronze olympique lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi. Depuis 2020, elle est capitaine de l'équipe nationale féminine de Suisse.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2007-2008 || SC Reinach Damen  ||SWHL A|| 16 || 1 || 7 || 8 || 22 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || KSC Küssnacht am Rigi Damen || SWHL A || 9 || 3 || 6 || 9 || 10 || 3 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
|2009-2010 || SC Reinach Damen || SWHL A|| 7 || 2|| 6|| 8 || 20 || 1 ||  0|| 1 || 1 || 2
|-
|2010-2011 || SC Reinach Damen || SWHL A|| 9 || 6 || 8 || 14 || 41 || 3 || 1 || 6 || 7 || 10
|-
|2011-2012 || SC Reinach Damen || SWHL A|| 6 || 1 || 2 || 3 || 2 || 1 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2012-2013 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 11 || 8|| 16 || 24 || 10 || 7 || 6 || 4 || 10 || 2
|-
|2013-2014 || Bulldogs de Minnesota-Duluth  || NCAA || 28 || 4|| 18 || 22 || 39 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2014-2015 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA || 37 || 10|| 19 || 29 || 14 ||   ||  ||  ||  || 
|-
|2015-2016 || Bulldogs de Minnesota-Duluth  || NCAA ||34 || 17|| 24 || 41 || 29 ||   ||  ||  ||  || 
|-
|2016-2017|| Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA || 35 || 23 ||33 ||56 || 14 || || || || ||
|-
|2017-2018|| Linköpings HC || SDHL || 36 || 39 || 22|| 61 || 28 || 9|| 4|| 3|| 7||2
|-
|2018-2019|| Linköpings HC || SDHL || 18 || 16 || 22 || 38 || 12 ||-|| -|| -|| -||-
|-
|2019-2020||  Brynäs IF  || SDHL|| 36 || 42 || 29 || 71 || 41 || 5|| 4|| 4|| 8||2
|-
|2020-2021||  Brynäs IF  || SDHL|| 36 || 31 || 51 || 82 || 24 || 8 || 2 || 11 || 13 || 4
|-
|2021-2022||  Brynäs IF  || SDHL  ||  ||

Au niveau international

|-
| 2010 || align="left"| - 18 ans || align="left"|Championnat du monde - 18 ans || 5 || 4 || 5 || 9 ||  2|| align="left"|  de Division I
|-
| 2011 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 6 || 3 || 4 || 7 || 6|| align="left"| Septième
|-
| 2011 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 2 || 2 || 10|| align="left"| Sixième
|-
| 2012 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 6 || 1 || 2 || 3 || 2|| align="left"| Huitième
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 1|| 1 || 2 || 6|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 1 || 3 || 4 || 4|| align="left"|Sixième
|-
| 2016 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 3 || 5 || 8 || 12|| align="left"|Septième
|-
| 2017 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 6 || 4 || 5 || 9 ||  2|| align="left"|Septième
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 3 || 3 || 6 || 4|| align="left" | Cinquième
|-
| 2021 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 ||  6|| align="left"| Quatrième
|-
| 2022 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 7 || 5 || 4 || 9 || 2|| align="left" | Quatrième

Notes et références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Défenseuse de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance en mai 1994
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueuse de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth